Er ist wieder da ("Lui è tornato", in tedesco) può significare:

Cinema 
 Er ist wieder da – titolo originale del film del 2015  Lui è tornato diretto da David Wnendt.

Letteratura 
 Er ist wieder da – titolo originale del libro del 2012 Lui è tornato dello scrittore Timur Vermes.

Musica 
 Er ist wieder da – brano musicale Schlager tedesco, scritto da Christian Bruhn e Rudolf-Günter Loose.
 Er ist wieder da – singolo della cantante tedesca Marion Maerz del 1965.
 Er ist wieder da – EP della cantante tedesca Ingelore Heyde del 1966.
 Er ist wieder da – raccolta della cantante tedesca Marion Maerz del 1996.